Antonio Cecchi – esploratore e ufficiale italiano
 Capitano Antonio Cecchi – incrociatore ausiliario della Regia Marina